Jean-François Champollion (1790-1832), egiptòleg, germà de Jacques-Joseph Champollion
 Jacques-Joseph Champollion (1778-1867), arxivista i arqueòleg, conegut també com a Champollion-Figeac, germà de Jean-François Champollion

Vegeu també Champolion, en francès Champoléon, municipi del departament dels Alts Alps